Поинтер може да означава:
 врсту ловачких паса који се најчешће користе за проналажење дивљачи
 енглески поинтер
 енглески сетер 
 гордон сетер
 ирски црвено-бели сетер
 ирски црвени сетер
 поинтер, стрелицу-показивач на рачунару